Хеберле (, ) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хеберле, Триша (род. 1959) — австралийская хоккеистка (хоккей на траве), полевой игрок, тренер.
 Хеберле, Эрвин (род. 1936) — немецкий сексолог.